Černčice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Černčice, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
Černčice, comune del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem